Екатериновка — поселок в Шарлыкском районе Оренбургской области в составе Ратчинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 16 километров на северо-запад по прямой от районного центра села  Шарлык.

Население
Население составляло 2 человека в 2002 году (русские 100%),  4 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Шарлыкского района